Кендалл Востон (,  1 січня 1988, Сан-Хосе) — костариканський футболіст, захисник клубу «Ванкувер Вайткепс».

Виступав, зокрема, за клуб «Сапрісса», а також національну збірну Коста-Рики.

Клубна кар'єра 
Народився 1 січня 1988 року в місті Сан-Хосе. Вихованець футбольної школи клубу «Сапрісса». Дорослу футбольну кар'єру розпочав 2007 року в основній команді того ж клубу, в якій провів один сезон.

Протягом 2008 року захищав кольори команди клубу «Насьйональ».

До складу клубу «Сапрісса» повернувся 2009 року. Цього разу відіграв за команду з коста-риканської столиці  наступний сезон своєї ігрової кар'єри.

Згодом з 2010 по 2012 рік грав на правах оренди у складі команд клубів «Байамон», «Універсидад де Коста-Рика» та «Перес Селедон».

2012 року повернувся на один сезон до «Сапрісси», де знову не зміг стати гравцем основного складу. Тож протягом 2013 року знову на правах оренди захищав кольори команди клубу «Перес Селедон».

З 2013 року один сезон захищав кольори команди клубу «Сапрісса». Цього разу більшість часу, проведеного у складі «Сапрісси», був основним гравцем захисту команди.

До складу клубу «Ванкувер Вайткепс» приєднався 2014 року. Відтоді встиг відіграти за команду з Ванкувера 55 матчів в національному чемпіонаті.

Виступи за збірні 
2007 року залучався до складу молодіжної збірної Коста-Рики. На молодіжному рівні зіграв в одному офіційному матчі.

2013 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Коста-Рики. Наразі провів у формі головної команди країни 11 матчів, забивши 1 гол.

У складі збірної був учасником розіграшу Золотого кубка КОНКАКАФ 2013 року в США, розіграшу Кубка Америки 2016 року в США.

У травні 2018 року був включений до заявки збірної на тогорічну світову першість в Росії.

Статистика виступів

Статистика клубних виступів 
Станом на 13 червня 2016 року

Статистика виступів за збірну 
Станом на 13 червня 2016 року

Титули і досягнення

Клубні 
 «Сапрісса»
Чемпіон Коста-Рики (1): 2014
Володар Кубка Коста-Рики (1): 2013
 «Ванкувер Вайткепс»
Чемпіон Канади (1): 2015

Посилання 

Костариканські футболісти
Гравці молодіжної збірної Коста-Рики з футболу
Гравці збірної Коста-Рики з футболу
Гравці розіграшу Золотого кубка КОНКАКАФ з футболу 2013
Гравці розіграшу Кубка Америки з футболу 2016
Футболісти «Сапрісси»
Футболісти «Насьйоналя» (Монтевідео)
Футболісти «Ванкувер Вайткепс»
Костариканські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Уругваї
Футбольні легіонери в Канаді
Футболісти «Перес Селедон»